Niederstraße heißen:

 Niederstraße (Gemeinde Ellbögen), Ortsteil von Ellbögen, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Niederstraße (Altstraße), alte Handelsstraße vom Rhein nach Schlesien und Polen
 Niederstraße (Trier), Straße im  Stadtteil Ehrang-Quint der Stadt Trier
Siehe auch: